Torwache bezeichnet die:

 Torwache der Marineschule Mürwik
 Torwache (Kassel)